est un clade éteint de dinosaures sauropodes titanosauriformes qui a vécu du Jurassique supérieur jusqu'à la fin du Crétacé supérieur. Des restes de Somphospondyli ont été découverts sur les six continents. Le clade fut créé par J. A. Wilson et Paul C. Sereno (1998).

Classification 
Le groupe peut être défini comme le clade le plus inclusif qui comprend Saltasaurus mais exclut Brachiosaurus. Les caractéristiques diagnostiquées par Mannion  (2013) pour ce clade comprennent la possession d'au moins 15 vertèbres cervicales ; une extrémité osseuse radiale biseautée ; des vertèbres sacrées à structure interne faite de petits espaces ; surfaces articulaires postérieures convexes des vertèbres caudales moyennes à postérieures ; vertèbres caudales distales biconvexes ; coin antéro-latéral de l'humérus « carré » ; parmi de multiples autres.

Le cladogramme suivant démontre les résultats de l'analyse phylogénétique réalisée par Fernández-Baldor  (2017) lors de la description de Europatitan :

Liens externes

Notes et références

Notes

Références  

 

 
Sauropoda
Genre de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Taxon fossile décrit en 1998